Персеј се може односити на

 Персеј, лик у грчкој митологији
 Персеј Македонски, македонски краљ
 Персеј (сазвежђе), је сазвежђе северног неба названо по грчом митском јунаку Персеју
 Персејев крак, спирални крак Млечног пута
 Пројекат Персеј, дигитална библиотека Персеј
 Персеј (филм) 
 Персеј, совјетски шпијун
 Бристол Персеј, авионски мотор
 ХМС Персеј, брод британске Краљевске морнарице
 Операција Персеј, операција британске полиције
 Истраживачки пројекат овторене сигурносне архитектуре, https://web.archive.org/web/20080827205053/http://www.perseus-os.org/